Световното първенство по шахмат през 1927 г. се провежда под формата на мач между действащия (от 1921 г.) световен шампион Хосе Раул Капабланка и претендента Александър Алехин.

Мачът се провежда в Буенос Айрес между 16 септември и 29 ноември 1927 г. Алехин печели с 6 победи, 25 ремита и 3 загуби, и става четвъртият световен шампион по шахмат.

История и резултати 
В периода от 1921 до 1927 г. Алехин печели първите места в 12 от 20-те турнира. Сред останалите кандидати за претендент са Рубинщайн, Боголюбов и Нимцович, но единствено Алехин успява да намери необходимите пари за награден фонд, за да се осъществи мача. Мачът се провежда в столицата на Аржентина – Буенос Айрес. По регламент победител е играчът, който първи спечели шест партии. 

Преди мача Капабланка е спечелил 5 партии срещу Алехин, 7 са завършили реми и не е загубил нито една (според друг източник резултатът е +4 -1 = 5 ). Шпилман предполага, че Алехин няма да спечели нито една партия, а Боголюбов счита, че Алехин би спечелил две партии. 

От 34-те партии само две се играят в дебют различен от отказан дамски гамбит. 

Алехин печели мача и става четвъртият световен шампион по шахмат.

Източници 

Световни първенства по шахмат
Шахмат в Аржентина
Спорт в Буенос Айрес
История на Буенос Айрес